Моним () — мужское имя греческого происхождения. Известные носители:
 Моним (IV век до н. э.) — киник, ученик Диогена Синопского.
 Моним (IV век до н. э.) — военачальник матери Александра Македонского Олимпиады.